Даниловка — исчезнувшая деревня в Починковском районе Смоленской области России.

Находилась в полутора километрах северо-западнее современной деревни Коханово на ручье, впадающем в Сож.

История 

В 1978 году деревни уже не существовало. Справочник сообщает лишь, что деревня Лындовка числилась в списках до 1974 года. 

В справочнике 1993 года она также значится, как прекратившая существование деревня Прилеповского сельсовета Починковского района.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Починковского района Смоленской области